Böhmörön kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Mogen-Buren, vattendrag, 
 Böhmörön (distrikt i Mongoliet), Uvs, 

Robotskapade Mongolietförgreningar